Saccolomataceae – rodzina paproci z rzędu paprotkowców (Polypodiales). Jest to takson monotypowy obejmujący jeden rodzaj Saccoloma z 18–24 gatunkami. Są to paprocie naziemne, występujące na wszystkich kontynentach w strefie międzyzwrotnikowej.

Morfologia 
Kłącze krótkie i pełzające do wyprostowanego i nawet podobnego do pnia, jak u paproci drzewiastych. Liście pierzasto złożone, do wielokrotnie złożonych, bez członowanych włosków. Kupki zarodni na brzegach żyłek. Zawijki kubeczkowate lub woreczkowate.

Systematyka 
Zaliczane tu paprocie włączane były w randze podrodziny do rodziny Dennstaedtiaceae. W systemie Smitha i in. (2006) wyodrębnione jako rodzina w rzędzie paprotkowców (Polypodiales). Tę samą rangę zachowały w systemie PPG I (2016), przy czym odrębność tych paproci od pozostałych paprotkowców podkreślono zaliczając je do monotypowego podrzędu Saccolomatineae Hovenkamp, 2016.
 Pozycja filogenetyczna rodziny w rzędzie paprotkowców

 Podział rodziny
 rodzaj Saccoloma Kaulf., Berlin. Jahrb. Pharm. Verbundenen Wiss. 21: 51. 1820

Przypisy 

Paprotkowce